Рибкін Андрій Петрович (1920–1987) — гвардії капітан, Герой Радянського Союзу.
 Рибкін Василь Пилипович (1914–1948) — рядовий, Герой Радянського Союзу.
 Рибкін Олександр Степанович (1904–1968) — майор, Герой Радянського Союзу.
 Рибкін Іван Петрович (*1946) — російський політик. У лютому 2004 року спочатку зник у Москві, а потім знайшовся у Києві.

Російські прізвища